Кандри, Кандри́ (рос. Кандры, башк. Ҡандра) — село (в минулому селище міського типу) у складі Туймазинського району Башкортостану, Росія.
 Кандри-Куль — озеро у Башкортостані, Туймазинський район Кандри-Куль — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан.
 Кандри-Кутуй, Кандри́-Куту́й (рос. Кандры-Кутуй, башк. Ҡандра-Ҡотой) — село у складі Туймазинського району Башкортостану, Росія.
 Кандри-Куль (озеро), Кандри-Куль (Кандракул; рос. Кандры-Куль) — друге за величиною озеро Башкортостану.
 Старі Кандри, Старі Кандри́ (рос. Старые Кандры, башк. Иҫке Ҡандра) — село у складі Туймазинського району Башкортостану, Росія.
 Кандри-Тюмекеєво, Кандри́-Тюмеке́єво (рос. Кандры-Тюмекеево, башк. Ҡандра-Төмәкәй) — присілок у складі Туймазинського району Башкортостану, Росія.
 Кандри-Куль (присілок), Ка́ндри-Куль (рос. Кандры-Куль, башк. Ҡандракүл) — присілок у складі Біжбуляцького району Башкортостану, Росія.